Pöllisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöllisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Pöllisaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Pöllisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar